Bergen Creek är ett vattendrag i Kanada.   Det ligger i provinsen Alberta, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa.

Omgivningarna runt Bergen Creek är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Bergen Creek är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

Vattendrag i Alberta